Држевчице () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-восток. Площадь общины составляет 5,61 км². Население — 661 чел. (2010).

История 
Первое упоминание о селе датируется 1052 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края